Прову́лок Шепеті́вський — провулок в Хвилинці у Новобаварському районі Харкова. Довжина 340 метрів. Починається від перетину з вулицею Михайлівською. В нього вbтикається вулиця Шепетівська. Закінчується біля маленького струмка у Новобаварському гідропарку. У провулку одноповерхова житлова забудова.

Шепетівський